La Force je lahko:
 Ljudje
 Armand La Force, francoski maršal
 Jacques-Nompar de Caumont, duc de la Force, francoski maršal

 Drugo
 Zapor La Force

Glej tudi 
 seznam priimkov (L)